Reisz ist der Familienname folgender Personen:

 Barney Reisz (* 1960), britischer Fernseh- und Filmproduzent
 Eugen Reisz (1879–1957), österreichischer Elektroakustiker und Unternehmer
 Franz Reisz (1909–1984), österreichisch-US-amerikanischer Illustrator
 Gábor Reisz (* 1980), ungarischer Filmschauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Filmkomponist
 Heinz Reisz (* 1938), neonazistischer deutscher Politiker
 Karel Reisz (1926–2002), tschechisch-englischer Regisseur
 Robert Reisz (* 1947), kanadischer Paläontologe

Siehe auch:
 Reiss
 Reiß
 Reisch
 Raisch